Biskupi münsterscy – biskupi ordynariusze rzymskokatolickiej diecezji münsterskiej, rezydujący w Münster (katedra biskupia – katedra św. Pawła); w latach 1180–1802 władcy księstwa kościelnego Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego; oraz biskupi pomocniczy münsterscy.

Biskupi pomocniczy
Johann Peter von Quentel
Heinrich Janssen
Friedrich Ostermann
Franz-Peter Tebartz-van Elst
Heinrich Timmerevers
Josef Voss
Alfons Demming
Max Georg von Twickel
Dieter Geerlings
Christoph Hegge
Wilfried Theising
Stefan Zekorn

Zobacz też: diecezja münsterska, biskupstwo Münster

Münster
Religia w Münsterze